Nisís Áyios Yeóryios kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Mastrogiórgis, ö, Nordegeiska öarna, Chios, 
 Vrachonisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Kykladerna, lat 36,69, long 25,17), 
 Nisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Thessalien), 
 Nisís Áyios Yeóryios (ö i Grekland, Grekiska fastlandet), 
 Nisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Attika), Nomós Attikís, 
 Nisís Áyios Yeóryios (ö i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 
 Vrachonisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, lat 37,34, long 26,59), 
 Nisís Áyios Yeóryios (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar